«Faucet Failure» — песня американского рэпера Ski Mask the Slump God, выпущенная 9 апреля 2019 года в качестве первого и единственный сингл из его дебютного студийного альбома Stokeley (2018). Трек достиг 87 места в чарте Billboard Hot 100 и 55 в Canadian Hot 100.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео, снятое Коулом Беннеттом, было выпущено 26 февраля 2019 года. Журнал XXL описал клип как «эксцентричный, необычный и мультяшный», а HotNewHipHop как «психоделичный».

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы 2019 года
Песни 2018 года
Песни Ski Mask the Slump God
Видеоклипы, снятые Коулом Беннеттом